Klonowiec Stary
 Klonowiec Wielki
 Klonowiec –  szczyt o wysokości 958 m n.p.m. w Górach Złotych w Sudetach Wschodnich